Dasol ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Pangasinan und liegt am Südchinesischen Meer. In dem 166,6 km² großen teilweise hügeligen Gebiet lebten im Jahre   Menschen, wodurch sich eine Bevölkerungsdichte von  Einwohnern pro km² ergibt. Dasol wurde 1911 gegründet. Derzeitige Bürgermeisterin ist Angelita O. Jimenez.

Wirtschaft 

Ein wichtiger Wirtschaftszweig in der Gemeinde ist die Salzproduktion mit Hilfe von Meerwassersalinen. In die künstlich angelegten Salzgärten wird Meerwasser geleitet, wo es verdunstet. Danach wird das Salz abgeerntet. Insgesamt 14 Salzproduzenten gibt es in Dasol. Die komplette Dasol Bay wird so bewirtschaftet. Weiter leben die Menschen auch von der Landwirtschaft und der Fischerei. Trotz sehenswerter Strände kommen kaum Touristen in die Gemeinde.

Baranggays 

Dasol ist in folgende 18 Baranggays aufgeteilt:

Weblinks 
 

Ort auf den Philippinen